Walther Moreira Salles — embaixador brasileiro
 Walter Salles — cineasta, filho do anterior

Desambiguações de antropônimos